Bornhorster See steht für folgende Gewässer in der Stadt Oldenburg (Oldb), Niedersachsen:

 Großer Bornhorster See
 Kleiner Bornhorster See